Пуаре́ () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Пуаре, Алан (1917—2000) — французский продюсер.
 Пуаре, Альфонс Флавиен (1883—1922) — один из первых авиаторов, лётчик-спортсмен, автор многих рекордов, российский и французский военный лётчик, единственный иностранец, награждённый 4 Георгиевскими крестами.
 Пуаре, Жан-Луи Мари (1755—1834) — французский священник, ботаник, путешественник.
 Пуаре, Жан-Мари (род. 1945) — французский режиссёр, сценарист и кинопродюсер. Сын продюсера Алана Пуаре.
 Пуаре, Лив-Грете (род. 1974) — норвежская биатлонистка, бывшая жена Рафаэля Пуаре.
 Пуаре, Поль (1879—1944) — французский модельер.
 Пуаре, Пьер (1646—1719) — французский кальвинист, богослов и философ.
 Пуаре, Рафаэль (род. 1974) — французский биатлонист, бывший муж Лив-Грете Пуаре.
 Пуаре, Эммануил Яковлевич (1858—1909) — французский карикатурист.
 Пуаре, Юлий Витальевич (1894—1932) — российский и советский моряк-подводник французского происхождения.

Другое 
 Пуаре — французское название грушевого сидра.